Collio puede referirse a:
 Collio, localidad italiana en la provincia de Brescia.
 Collio, región física compartida entre Italia y Eslovenia, en la región de Goriška.
 Jaime Mendoza Collio, defensor chileno de los derechos de los mapuches.